Ellingham – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Ellingham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Ellingham – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)